Aradon, artiestennaam van Thomas Van Raemdonck (Oostende, 16 augustus 2001), is een Belgische DJ en muziekproducer uit Lokeren, gekend door nummers als "Show Me", "Somebody To Hold", en "Do It All Again".

Muziek 
Verschillende nummers van Aradon werden uitgegeven op muzieklabels, zoals "Smash The House", het platenlabel van Belgische DJ's Dimitri Vegas & Like Mike, en het Zweedse platenlabel "Loudkult". 

Hierdoor werden verschillende nummers al honderdduizenden of miljoenen keren beluisterd.

Een aantal nummers ontvingen de support van de Belgische zanger Sean Dhondt of artiesten zoals Dimitri Vegas & Like Mike en Lost Frequencies.

Van Raemdonck werkte al samen met verschillende Belgische en internationale artiesten.

Singles 

 Show Me - Aradon & Anna Cordy
 Somebody To Hold - Aradon & Boeuv (ft. Louise)
 Do It All Again - Aradon (ft. Evi)
 Take You Down - Aradon & DJ Lama
 Afterglow - Aradon, KILA & Oscar Santos
 Loving On You - Aradon, Boeuv (ft. Rachel Morgan Perry)
 Never Go Down - Aradon & Artesimo
 Wide Awake - Aradon & Oscar Santos
 In Your Mind - Aradon & Pieter VDA
 Never Let Me Go - Aradon
 Voices - Aradon

Belgisch muziekproducent